Туричин — русская фамилия.

Известные носители 
 Туричин, Глеб Андреевич (род. 1963) — учёный, специалист в области сварки и лазерных технологий, ректор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета.
 Туричин, Илья Афроимович (1921—2001) — русский советский прозаик, драматург, журналист, театральный актёр. Член Союза писателей СССР.